Сеть — два однопараметрических семейства кривых на поверхности. Различается:
 Асимптотическая сеть
 Ортогональная сеть
 Изотермическая сеть

Дифференциальная геометрия поверхностей